HMS „Royal Oak” – nazwa noszona przez osiem okrętów brytyjskiej Royal Navy, najbardziej znany jest pancernik HMS „Royal Oak” z okresu I i II wojny światowej, zatopiony przez niemiecki okręt podwodny w bazie Scapa Flow. Nazwa – „królewski dąb” – pochodzi od drzewa, w którym schował się Karol II Stuart podczas walk w czasie rewolucji angielskiej:

 Pierwszy „Royal Oak” był 76 działowym okrętem liniowym drugiej klasy (ang. second rate) zwodowanym w 1664 i spalonym przez Holendrów w czasie najazdu na Medway
 Drugi „Royal Oak” był 70 działowym okrętem liniowym trzeciej klasy (ang. third-rate) zwodowanym w 1674, przebudowanym w 1690, 1713 i 1741 (ze względu na rozmiar zmian każda przebudowa może być uznawana za zbudowanie nowego okrętu) i zniszczonym w 1764.
 Trzeci „Royal Oak” był 74 działowym okrętem liniowym trzeciej klasy zwodowanym w 1769, będącym okrętem więziennym od 1796, przemianowanym na „Assistance” w 1805 i zniszczonym w 1815.
 „Renown” zbudowany w 1798 został później przemianowany na „Royal Oak”.
 Piąty „Royal Oak” był 74 działowym okrętem liniowym trzeciej klasy zwodowanym w 1809, będącym w służbie portowej od 1825 i zniszczonym w 1850.
 Szósty „Royal Oak” był okrętem pancernym – fregatą będącą w służbie od 1863 do 1885.
 Siódmy „Royal Oak” był pancernikiem typu Royal Sovereign zwodowanym w 1892 i złomowanym w 1914.
 Ósmy  „Royal Oak” był pancernikiem typu Revenge zwodowanym w 1914, biorącym udział w bitwie jutlandzkiej i zatopionym, gdy stał na kotwicy, w Scapa Flow przez U-47.

Royal Oak